Příjmení Vošahlík nosí více osobností:

 Alois Vošahlík (1899–1946) – československý politik
 Jan Vošahlík (* 1989) – český fotbalista
 Jaromír Vošahlík (1899–1958) – československý politik
 Pavla Vošahlíková (* 1951) – česká historička
 Hana Podolská, roz. Johanna Vošahlíková (1880–1972) – česká módní návrhářka a majitelka oděvního salonu

Jiné významy:

 Vošahlík (andělíček) je kovový andělíček na mříži Katedrály svatého Bartoloměje v Plzni.

Externí odkazy